

Карманкаси — присілок, Чуманкасинське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Карманкаси — присілок, Шатьмапосинське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія